gromada Książnice (powiat bocheński)
 gromada Książnice (powiat kazimierski) (pińczowski/kazimierski)